

Муніципалітети у Франції 
 Ду () — департамент на сході Франції, один з департаментів регіону Франш-Конте
 Ду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Ду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Ду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна

Інше 
 Ду (притока Сони)
 Ду (прізвище)
 Даугавпілський університет